The Honking es el episodio 31 (décimo octavo de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. Es una versión parodiada de la película “el auto” de 1977

Sinopsis 

Hermes llega con el correo para Bender, un sobre con ribete negro: su tío Vladimir ha muerto y el funeral es mañana en el castillo de la familia. Durante la lectura de su testamento, Bender recibe el castillo. La tripulación de Planet Express se queda en él. Bender se asusta con los "fantasmas" del castillo. Es atropellado por un auto. Al día siguiente, Bender, se siente extraño y luego se ve a un auto gris atropellando a dos ladrones. A la mañana del día siguiente Bender despierta en un estacionamiento con líquido de frenos frente a su cara. Acuden a una gitana robot que le dice que se ha transformado en un coche-lobo y que un día atropellará a su mejor amigo. Leela lo ata en su departamento, pero escapa de todas formas y trata de atropellar a Leela. Fry está muy enojado porque no quiso matarlo a él. Luego buscan al coche que atropelló a Bender y este dice que el original es el abominable coche de las nieves. Una robot les dice que fue Calculón el actor. Cuando van con él, Calculón, dice que el original lo atropelló cuando este era una máquina de construcción en 2019. Cuando armaron el proyecto Satán, un extraño auto rojo, este atropella a la máquina, transformándolo en auto lobo y también en robot.
Llegan al original, el proyecto Satán. Elaboran un plan, Luego entran en la fábrica donde Satán fue creado. El plan consistía en colocar un bloque de plata en su tubo de escape Leela descubre que Satán estaba triste aunque era mentira notan que no tiene tubo de escape y que todo era automático. Luego de un largo escape, Fry, se mete dentro de Bender cuando ya es un coche y Bender trata de ahorcarlo con sus cinturones de seguridad.
Fry feliz porque Bender trata de matarlo se olvida de que va a morir. Leela logra que el Proyecto Satán caiga a un horno y termina la maldición, pero Fry se encuentra dentro de Bender en ese momento quien al instante vuelve a ser robot, cuando piensan que está muerto, Fry sale y agarra la última cerveza de Bender quien quiere volver a ser coche para matarlo.

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000
Ficción sobre cambiantes